Ел Коронел има више значења:

 Ел Коронел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коронел (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коронел (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Коронел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коронел (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коронел (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коронел (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Коронел (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Коронел (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Коронел (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Коронел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Коронел (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коронел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коронел, Ла Палма (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику